

Onomastica 
 Hansel  – variante del nome proprio di persona maschile Hans

Persone 
 Helmut Hänsel  – canottiere tedesco
 Howell Hansel  – regista statunitense
 Franz Hänsel  – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Marion Hänsel  – regista, produttrice, attrice e sceneggiatrice belga
 Peter Hänsel  – violinista e compositore tedesco
 Phil Hansel  – allenatore di nuoto statunitense

Personaggi immaginari 
 Hänsel  – personaggio della fiaba Hänsel e Gretel
 Hänsel  – personaggio dell'anime e manga Black Lagoon

Pagine correlate 
 Ansel